Острого́рское () — село в Буландынском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Айнакольского сельского округа. Код КАТО — 114051500.

География 
Село расположено в юго-западной части района, на берегу реки Аршалы, на расстоянии примерно 95 километров (по прямой) к юго-западу от административного центра района — города Макинск, и в 8 километрах к северо-западу от административного центра сельского округа — села Айнаколь. 

Абсолютная высота — 300 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Новый Колутон на юго-западе, село Новобратское на севере, село Айнаколь на юго-востоке.

Южнее села проходит автомобильная дорога областного значения — КС-8 «Новый Колутон — Акколь — Азат — Минское».

Население 
В 1989 году население села составляло 366 человек (из них русские — 34%, немцы — 32%).

В 1999 году население села составляло 230 человек (102 мужчины и 128 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживал 161 человек (75 мужчин и 86 женщин).

Улицы 

 ул. Степная
 ул. Школьная

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Буландынского района